DDK (от ) — набор из средств разработки, заголовочных файлов, библиотек, утилит, программного кода примеров и документации, который позволяет программистам создавать драйверы для устройств по определённой технологии или для определённой платформы (программной или программно-аппаратной). Название произошло от более общего термина SDK (), которым обозначают комплекты для разработки программ вообще, не только драйверов.

Создание драйвера возможно и без использования DDK, однако DDK содержит средства, упрощающие разработку драйвера (например, готовые примеры и шаблоны кода), обеспечивающие совместимость драйвера с операционной системой (символические определения констант, определения интерфейсных функций ОС, определения, зависящие от типа и версии ОС), а также установку и тестирование драйвера.

В экосистеме, связанной с операционной системой Windows, термин устарел, и заменён термином WDK — Windows Driver Kit. Продукт доступен для бесплатной загрузки через сайт Microsoft Connect и содержит в себе средства построения программ как режима ядра, так и пользовательского режима.

Примеры 
 Windows Driver Kit компании Майкрософт
 Solaris/OpenSolaris 
 DDK для разработки драйверов принтеров для Linux

См. также 
 Linux Standard Base

Примечания 

Инструменты для разработки программного обеспечения
Драйверы
Системное программирование